Furkel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Felix Furkel († 1847), deutscher Verwaltungsjurist und erster Landrat des Kreises Wetzlar 
 Georg Furkel (1863–1945), deutscher Kameramann

Furkel steht für:

 Furkelpass, Gebirgspass in den Dolomiten